Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Катерина Макарова і Олена Весніна з рахунком 5–7, 2–6.

Сіяні пари

Main draw

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2013
2013 у тенісі